Olaszország
Santa Maria dell’Idria, templom Leccében
Santa Maria dell’Idria, templom Raguzában